Jorge Moreno puede hacer referencia a:
 Víctor Jorge Moreno Quiroz (n. 1949), político peruano.
 Jorge Luis Moreno Pieiga (n. 1973), escritor, dramaturgo, director de escena, actor, guionista y productor español.
 Jorge Moreno (músico) (n. 1975), músico cubano-estadounidense.
 Jorge Luis Moreno (actor mexicano) (n. 1981), actor de cine, teatro y televisión mexicano.
 Diogo Jorge Moreno Valente (n. 1983), futbolista portugués.
 Jorge Moreno San Vidal (n. 2001), futbolista español.